Cette page contient les pages d'homonymie de Decelle, Decelles, DeCelles, de Celles et De Celles.

Patronyme 

 Alfred Duclos DeCelles (1843-1925) était un journaliste, un écrivain, un avocat et un bibliothécaire québécois, au Canada ;
 Alfred DeCelles (1893-1932) était un journaliste, un littérateur et un linguiste québécois, au Canada ;
 Pierre DeCelles (1951-), un animateur canadien, mieux connu comme directeur de film.

 Amélie Decelle (1980-), une joueuse française de badminton ;
 André Decelle (1910-2007), un résistant et dirigeant d'entreprises français ;
 Georges Rousseau-Decelle (, Roche-sur-Yon - 1965), un entomologiste français ;
 Louise Decelle, monteuse française.

 Fabien-Zoël Decelles (1870-1942), un évêque québécois ;
 Maxime Decelles (1849-1905), un évêque québécois de Saint-Hyacinthe, au Canada.

 Antoine Philippe de Visscher de Celles (1779-1841), un homme politique belge, naturalisé français ;
 Dom Bédos de Celles (1709-1779), un moine français ;
 Hadelin de Celles (617-690), un saint du .

 Geneviève Dulude-De Celles, une réalisatrice québécoise.

Toponyme 

 Réservoir Decelles, un plan d'eau du territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Rivière Decelles, un cours d'eau du territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Canton Decelles, un canton dans la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 00"; 74° 21' 00".
 Baie Decelles, une baie de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, dans la MRC Le Val-Saint-François, dans la région administrative de l'Estrie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 24' 47"; 72° 06' 27".
 Lac Decelles, un plan d'eau de la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 05' 24"; 74° 25' 51".
 Pont Decelles, un pont couvert de la municipalité de Brigham (Québec), dans la MRC de Brome-Missisquoi, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec.
 Édifice Decelles, un pavillon des HEC Montréal (Hautes-Études Commerciales), au Québec.